Huit navires de la Royal Navy ont été nommés HMS St George, en l'honneur de Saint George, le saint patron de l'Angleterre :

 , un vaisseau de ligne de 60 canons construit en 1622 et coulé en 1697 pour servir de brise-lames ;
 , un vaisseau capturé en 1626 et présent sur les listes de la Navy jusqu'en 1632.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 96 canons, renommé St George en 1687. Reconstruit plusieurs fois et démantelé en 1774.
 , un vaisseau d'exploration acquis en 1701 et coulé en 1716 pour servir de fondation au Chatham Dockyard.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 98 canons, lancé en 1785, il s'échoue en 1811.
 , lancé sous le nom de  en 1762, renommé HMS Princess Royal en 1812, HMS St George quelques jours plus tard, et HMS Barfleur en 1819. Il est démantelé en 1825.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 120 canons, lancé en 1840 et vendu en 1883.
 , un croiseur de , lancé en 1892 et démantelé en 1920.

Voir aussi 
 HMS St George, un ancien établissement côtier de la Royal Navy, à Eastney, Portsmouth, Hampshire, Angleterre

Nom de bateau de la Royal Navy